Marcelli ist der Familienname folgender Personen:

 Abbondio Marcelli (1932–2015), italienischer Ruderer
 Andrea Marcelli (* 1962), italienischer Jazz-Perkussionist
 Elia Marcelli (1915–1998), italienischer Dichter, Regisseur und Drehbuchautor
 Nino Marcelli (1890–1967), italienischer Komponist und Orchesterleiter
 Ulderico Marcelli (1882–1962), italienischer Komponist
 Vittorio Marcelli (* 1944), italienischer Radsportler